Паоло Сеганти (; род. 20 мая 1965, , Италия) — итальянский актёр и фотомодель, известный по роли Ларго Винча в одноимённом сериале.

Биография 
Паоло оставил семью, в которой помимо него было ещё четверо братьев, в четырнадцать лет и перепробовал множество различной работы, был моряком, затем занялся боксом. Из 42 матчей он проиграл только два, 38 выиграл, и два свел вничью. В это же время он выиграл чемпионат Италии среди юниоров и оставался чемпионом в течение трех лет.

Когда Сеганти переехал в США, его заметили и предложили работу фотомодели. С этого момента началась модельная карьера актера, он представлял знаменитые модели Chanel, Calvin Klein, Lanvin, YSL одновременно занимаясь актерским мастерством.

В 1993 году Паоло получил роль Дэмиана Гримальди в знаменитой мыльной опере «Пока стоит мир», где отыграл три года, а затем ушел в поисках других предложений в большом кино, дебют в котором состоялся только в 1996 году в эпизодической роли в ситкоме «Няня», после которой последовала более серьёзная роль в фильме Вуди Алена «Все говорят, что я люблю тебя».

Личная жизнь 
Жену актера зовут Шарлотта Чанг, она модель и актриса. Их дочка Стелла родилась в 1999 году, а сын в октябре 2001 года.

Примечания

Ссылки 

Фотомодели США